Но́йдорф или Но́ва-Вес (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Нешвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Через деревню проходит автомобильная дорога федерального подчинения Бундесштрассе 96 (Баутцен — Хойерсверда). Деревня находится около 14 километров на северо-запад от Будишина. Граничит на севере с Ракецами, административным центром одноимённой коммуны, на востоке — с деревней Голешовской Дубравкой, на юге — с деревней Голешов, западе — с административным центром коммуны Нешвиц и на северо-западе — с деревней Шешов.

История 
Впервые упоминается в 1362 году под наименованием Nuwendorf.

С 1936 года входит в состав современной коммуны Нешвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 175 человек (из них — 139 серболужичан (79 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Южный дом усадьбы с хозяйственным помещением (Südliches Wohnhaus des ehemaligen Vorwerks mit nordöstlichem Wirtschaftsgebäude), XVIII век (№ 09253263).
 Handschwengelpumpe, XIX век (№ 09253260)

Примечания

Литература 
 Neudorf/Nowa Wjes, Holscha/Holešow und Holschdubrau/Holešowska Dubrawka. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 203—205.

Ссылки 
 Neudorf (6)/ Nowa Wjes, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Нешвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области